Учебно-научный институт «Финансовая академия» () — структурное подразделение Университета таможенного дела и финансов, бывший вуз «Днепропетровская государственная финансовая академия» в городе Днепр, Украина.

В рейтинге экономических вузов Украины, определённом экспертами ЮНЕСКО в 2007 году , Днепропетровская государственная финансовая академия занимала 27-е место.

Команда академии — чемпион Европы по футзалу среди вузов. Она стала победителем 4-го чемпионата Европы среди высших учебных заведений, который проходил в 2007 году в словенском городе Изола. Студенты академии составляли костяк мини-футбольной команды «Будивел», выступавшей в чемпионате Украины по мини-футболу.

Общая информация 

Учебное заведение было создано 15 июня 1977 как Днепропетровский финансовый техникум. В 1993 техникум был реорганизован и продолжил свою образовательную деятельность в статусе Днепропетровского финансово-экономического колледжа. 

В 1998 году на базе колледжа был создан Днепропетровский государственный финансово-экономический институт. А в 2004 была осуществлена реорганизация института в Днепропетровскую государственную финансовую академию. В 2014 году состоялось объединение Академии таможенной службы Украины и Днепропетровской государственной финансовой академии в Университет таможенного дела и финансов (УТДФ).

Сегодня учебное заведение продолжает свою деятельность как учебно-научный институт «Финансовая академия» в составе УТДФ.

Организацию учебного процесса обеспечивают 2 факультета и 8 кафедр.

Специальности:
 Финансы, банковское дело и страхование;
 Экономика;
 Предпринимательство, торговля и биржевая деятельность;
Международные экономические отношения;
Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии;
Маркетинг;
Социальное обеспечение;
Филология;
Туризм.

Научная деятельность 
Журнал учебно-научного института «Вестник Финансовой академии: Экономические науки» («Вісник Фінансової академії: Економічні науки») имеет статус «научного профессионального издания по экономическим наукам». Учебно-научный институт является также одним из основателей межвузовского научного издания «Философия, культура, жизнь» («Філософія, культура, життя»), которое имеет статус «научного профессионального издания по философии».

Учебно-научный институт проводит международные, региональные конференции, семинары. Для обсуждения результатов научно-исследовательских работ организована работа межкафедрального научного семинара «Социально-економическое развитие Украины: проблемы и перспективы».

Примечания

Ссылки 
 Сайт Университета таможенного дела и финансов

Государственные высшие учебные заведения Украины
Экономические вузы Украины
Высшие учебные заведения Днепра